Schloss Königsborn steht für:

 Schloss Königsborn (Alt Königsborn)
 Gutshof Königsborn